Astragale peut désigner :
 L'astragale est un terme architectural : Astragale (architecture).
 L'astragale est un genre de plantes de la famille des Fabacées : Astragale (flore).
 L'astragale, ou talus, est un os du tarse.
 Les astragales, dans l'Antiquité, désignent des osselets (fabriqués à partir des os du même nom).
 L'astragale, dans le domaine maritime, est un cercle de métal qui anciennement ceinturait divers points du fût d'un canon, pour servir de renfort et d'ornement. On parle d'astragale de volée proche de la bouche du canon et d'astragale de lumière près de la culasse du canon.

Titres 

 L'Astragale est un roman d'Albertine Sarrazin, paru en 1965.
 L'Astragale de Cassiopée est la neuvième histoire de la série Isabelle, parue en 1976.
 L'Astragale est un film de Guy Casaril, tiré du roman d'Albertine Sarrazin, sorti en 1968.
 L'Astragale est un film de Brigitte Sy, tiré du roman d'Albertine Sarrazin, sorti en 2015.

Voir aussi